Тен Тен — героїня манга- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого мангака Масаші Кішімото, дівчина з команди Майто Ґая (який є сенсеєм), що складається з неї, Неджі Г’юґа та Рока Лі.

«Тен Тен» означає «пляма». У катакані це слово вживається для визначення певного значення для конкретного персонажу.
  
Тен Тен — талановита кунойічі, яка є ланкою, що пов'язувала Лі та Неджі. Хоча про неї мало відомо, вона одразу починає подобатися глядачу завдяки власному характеру. До речі, так само як і решта членів її команди, Тен Тен намальована у суто китайському стилі, починаючи іменем і закінчуючи одягом і зачіскою

Також, Масаші Кішімото зізнався в тому, що Тен Тен - його улюблений жіночий персонаж.

Характер 

Тен Тен – дівчина із сталевим характером та міцними нервами. У неї залізна витримка, і вона завжди все спершу обдумає, перед тим, як зробити певний вчинок. Тен Тен жодного разу не плакала; у скрутний момент вона завжди готова пожертвувати собою і прийти на допомогу друзям. Тен Тен дуже смілива і рішуча, вона ніколи не відмовиться чи налякається битви, навіть якщо суперник набагато сильніший. Однак Тен Тен не запальна, скоріше навпаки – вона завжди діє в залежності від ситуації.

В той же час Тен Тен дуже мила і скромна. Вона привітна і з нею легко знайти спільну мову. Тен Тен дуже легко прив’язується до людей , вона небайдужа до оточення. Тен Тен часто підтримує людей, з якими ледь знайома, що дуже сильно показано у філерах аніме, де Тен Тен почала дуже часто з’являтися.  

Тен Тен – розумна і впевнена. Вона знає , чого хоче і працює заради досягнення власної мети. Тен Тен поєднує у собі риси волелюбної і сміливої особистості, в той же час доброї і  наділеної почуттям гумору.

Відносини між персонажами 

З членами своєї команди, Неджі Г’юґа та Лі, у Тен Тен завжди були доволі теплі та дружні стосунки. Неджі завжди відносився найкраще до Тен Тен, він тренувався із нею і проводив багато часу. Тен Тен дуже піклувалася про Неджі, вона слідкувала за рівнем його фізичної підготовки і тренувалася разом із хлопцем.

Рок Лі дуже турбувався про Тен Тен. Будучи єдиною дівчиною в команді, Тен Тен завжди намагалася помирити Неджі і Лі. Тен Тен підтримувала Лі у моменти його поєдинків із суперниками, видно, що дівчина про нього піклується. Однак до його намагань перемогти Неджі відносилася без особливого ентузіазму.Вона з гумором ставилася до його скажених тренувань, хоча й поважала це. Приблизно так само Тен Тен відноситься і до Майто Ґая.

Тен Тен добре ставилася до Наруто і решти новачків. Під час філерів показано, що вона рада успіхам Наруто і решти невдах. Щоправда, поряд із рештою новачків Тен Тен з’являлася доволі рідко.

Перша частина

Дитинство
Про дитинство Тен Тен нічого невідомо. Ми не знаємо , чи походить вона з якогось клану, яка в неї сім’я і чи є в неї брат і сестра. Єдине, що достеменно відомо, це мрія Тен Тен стати такою ж легендарною кунойічі, як і Тсунаде, її кумир. Про це Тен Тен говорить перед приходом у команду Майто Ґая. Також видно, що вона була доволі талановитим ніндзя, що вже у юному віці досяг високого рівня Тайджутсу і Нінджутсу.

Команда Майто Ґая

Тен Тен увійшла в команду Майто Ґая( який був сенсеєм), яка складалася із неї, хлопців на ім’я Рок Лі та Неджі Г’юґа. Разом із власною командою Тен Тен рік тренувалася, а після цього взяла участь в Екзамені для підвищення у званні до рівня Чунін. Пройшовши І тур( де Тен Тен допомагала списати Лі), команда перейшла у ІІ тур. Тоді , розділившись, Неджі і Тен Тен згодом приходять на допомогу Лі, який захищав Сакуру. Після цього команда проходить у ІІІ тур. Однак перед цим потрібно пройти відбіркові бої.

Тен Тен доводиться зустрітися у поєдинку із Темарі, кунойічі Піску. Хоча Тен Тен і використала свої найсильніші техніки, їй не вдалося перемогти Темарі, тому дівчина програла. Наприкінці матчу , коли Темарі порівнює непритомну Тен Тен зі сміттям, за Тен Тен заступається Рок Лі. Він на ходу ловить тіло дівчини й атакує Темарі.

Оскільки Тен Тен програла, вона не може брати участь у поєдинках ІІІ туру. Тому вона повністю присвячує себе тренуванню Неджі, вірячи у його перемогу. Тен Тен дуже активно тренується із Неджі, часто це навіть набридає хлопцю. Загалом, вона дбає про його фізичний стан.
Під час бою Наруто проти Неджі Тен Тен спостерігала за цим. Вона щиро вболівала за Неджі і не сумнівалася в його перемозі. Однак Неджі програв і Тен Тен допомагала йому прийти до себе і реабілітуватися після бою.

Саске покидає Коногу
Тен Тен не брала участі у місії по поверненню Саске додому. Загалом, її почали показувати вже у філерах аніме. Там Тен Тен разом із Лі, Неджі та Наруто бореться проти Райґи, ніндзя – зрадника Селища Туману, який поневолив певне селище. Тоді Тен Тен опікується хлопчиком Камару, яким опікувався Райґа і який власною долею дуже нагадував Гаку. 

Тоді Тен Тен атакує Райґу, а також рятує Камару від смерті. Після цього Тен Тен дуже часто з’являється у філерах аніме, переважно разом із Неджі і Наруто.

Друга частина

Нова зустріч
У ІІ частині зустрічаємо набагато старшу Тен Тен. Дівчина досягла рівня Чунін. Вона змінила своє колишню вбрання на доросліше, хоча оригінальну зачіску залишила без змін. Видно розвиток навичок Нінджутсу, яких досягла Тен Тен протягом пройдених років.

Боротьба із Кісаме
Першою місією Тен Тен та її команди стає врятування Ґаари. Тоді Тен Тен разом із власною командою доводиться зіткнутися із Кісаме Гошіґакі та клонами, яких він створив. Ці клони є точними аналогами членів команди Ґая, які мають ті ж сили і техніки. Тен Тен розуміє, як перемогти клонів – потрібно досягти вищого рівня, ніж ти мав перед початком бою. Так команді вдається перемогти. Після цього Тен Тен разом із друзями повертається додому.

Техніки 
Тен Тен – ніндзя, який спеціалізується на зброї. Вона здатна націлювати у противника до тисячі різноманітних видів зброї, і незалежно від відстані противника, потрапляє в ціль. Тен Тен спеціалізується на будь-якому виді зброї, прекрасно справляючись як із Кунаями, так і з простими палицями.

Тен Тен здатна створювати величезну кількість зброї. Для цього вона використовує Техніку Заклику, збережену у її особливих сувоях. У ІІ частині видно, що ці сувої збільшилися і стали створювати більшу кількість зброї.

Сила Тен Тен надзвичайно зросла. Тепер дівчина здатна навіть використовувати шипову міну у власних атаках.

Джерела 
Біографія Тен Тен англійською

Персонажі Naruto
Персонажки аніме та манґи